

Toponymes 
Ces pages concernent les lieux se trouvant dans la péninsule Kenai en Alaska.
 Péninsule Kenai : péninsule de la côte sur de l'Alaska
 Parc national des Kenai Fjords : Parc national de la côte sud de l'Alaska
 Montagnes Kenai : Montagnes de la péninsule Kenai
 Borough de la péninsule de Kenai
 Kenai : la ville de Kenai
Rivière Kenai, rivière traversant la Péninsule Kenai
 Kenai Lake, lac de la Péninsule Kenai

Informatique 
 dénomination de la huitième version LTS de la plateforme Java SE ()

Homonymie de toponyme